Rei — chefe de estado de uma monarquia
Réis — antiga moeda brasileira
Real (moeda portuguesa) — antiga moeda portuguesa
Raïs (ou Reis) — termo usado em árabe e turco para dignitários, governantes ou almirantes
Cantar dos Reis — tradição portuguesa celebrada no dia de Reis
Livro dos Reis — parte do Antigo Testamento
Três Reis Magos (ou Santos Reis) — figuras da Bíblia
Santos Reis (Natal) — bairro da cidade de Natal, Brasil
Reis (telenovela) — telenovela da RecordTV

Desambiguações de antropônimos